Asclepio – personaggio della mitologia
Asclepio – dialogo dello Pseudo-Apuleio 
Asclepio di Tralle – filosofo greco antico